Angelo Cupini (1958-2017), calciatore e allenatore di calcio italiano
 Padre Angelo Cupini, fondatore della "Comunità di via Gaggio"